

Cinema 
Operazione Desert Storm (In the Army Now) – film del 1994 diretto da Daniel Petrie Jr.

Musica 
In the Army Now – album degli Status Quo del 1986
In the Army Now – singolo degli Status Quo del 1986, dall'album omonimo